Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 19. bis 20. Juli 2015 stattfand. Es qualifizierten sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015